Alien Brigade («Brigada Alienígena») é um jogo eletrônico de plataforma de tiro lançado em 1990 para Atari 7800. Similiar ao jogo Operation Wolf, o enredo do jogo Alien Brigade fala de um soldado que enfrenta à força vários invasores alienígenas no planeta que assumem o corpo do soldados humanos. O jogo possui uma escassez relativa devido aos gráficos acima da média e de jogabilidade similiar ao console NES. O jogo é também conhecido por possuir 144K de memória, que o torna o jogo para Atari 7800 maior em memória.

Jogabilidade 
Igualmente ao jogo Operation Wolf, o jogo é visto como um cenário de um campo de batalha que é um ponto de vista de um soldado. A tela se move horizontalmente em duas direções que ajuda o jogador a encontrar várias criaturas extraterrestres, soldados possuídos, veículos humanos e ataques impiedosos de veículos alienígenas. O controle do jogo pode ser o joystick do conole Atari 7800 ou a pistola Atari Light Gun.

O jogo possui cinco níveis de rolagem da tela. A missão inicial é resgatar os reféns de um campo de batalha, porém quando o jogador progride para uma próxima missão, o soldado vai para o campo de batalha no porto, no fundo do mar, nas minas subterrâneas e finalmente no topo da montanha. Com o progresso, o jogador terá que encarar novos desafios que vão dificultar durante a ocorrência,e assim, evitando que atinja acidentalmente uma pessoa inocente.

Ao passar do nível, o jogador é aconselhado pelo sargento sobre a situação e a qualificação do jogador antes do próximo nível.

Reações comerciais 
Apesar de ser lançado para Atari 7800 recentemente, Alien Brigade é o único jogo em que a corporação da Atari teve muito esforço para comercializar o jogo do que outros jogos lançados para o console. O jogo tinha seu anúncio impresso e foi referenciado no jogo de tiro de 1990 para Atari, e o jogo era Planet Smasher. Alien Brigade foi várias vezes revisto, inclusive em várias revistas na década de 1990. As revisões forma positivas e o jogo era lembrado pelos fãs de Atari 7800.

Ligações externas